Sirenetta – protagonista della fiaba La sirenetta di Hans Christian Andersen
 Sirenetta – figura mitologica, piccola sirena
 Statua della Sirenetta – statua di Copenaghen

Pagine correlate 
 La sirenetta (disambigua)
 The Little Mermaid